Сан-Дзеноне () может означать:

 Сан-Дзеноне-аль-Ламбро — коммуна в Италии, в провинции Милан области Ломбардия
 Сан-Дзеноне-аль-По — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Павия
 Сан-Дзеноне-дельи-Эдзелини — коммуна в Италии, в провинции Тревизо области Венеция

См. также 

 Сан-Дзено